Tommy è un diminutivo, generalmente anglofono, del nome Thomas (Tommaso).

Nomi 
 Tommy – nome gergale riferito ai soldati inglesi
 Tommy – uno dei tre porcellini della Disney
 Tommy – personaggio dei fumetti Marvel Comics

Cinema e televisione 
 Tommy – film britannico del 1975 diretto da Ken Russell
 Tommy – film svedese del 2014 diretto da Tarik Saleh
Tommy – serie televisiva statunitense andata in onda sulla CBS nel 2020

Musica 
 Tommy – album dei The Who del 1969
 Tommy – protagonista dell'omonima opera rock degli Who
Tommy – colonna sonora dell'omonimo film del 1975
 Tommy/Mississippi - singolo de La banda di Tom del 1981, sigla della setie TV animata Tom Story

Altro 
 Tommy – aliscafo della compagnia Alicost